Cloetta AB är ett livsmedelsföretag med tillverkning av bland annat choklad, konfektyrer och nötter. Bolaget har verksamhet i Norden och Nederländerna och har försäljning i ett 50-tal länder. Bolaget har 8 fabriker i fem länder, och huvudkontoret ligger i Solna. Bland kända produkter kan exempelvis Ahlgrens bilar, Malaco, Läkerol, Cloetta Kexchoklad, Jenkki, Sportlife, Red band, Polly, Center, Juleskum, Mums-mums och Plopp och Guldnougat (lanserad 1913) nämnas. År 2000 gick företaget samman med finländska Fazer-bolagens konfektyrdel för att bilda Cloetta Fazer AB, ett samarbete som upplöstes 2008. År 2012 gick företaget samman med Leaf.

Historik 
Cloetta etablerades 1862 av de tre schweiziska bröderna Bernhard, Christoph och Nutin Cloëtta som startade firman ”Brødrene Cloëttas Damp-Chokolade-Fabrik” för tillverkning av choklad och konfektyr i Köpenhamn. Det var en av Danmarks första chokladfabriker. År 1848 kom Bernhard Cloëtta till Köpenhamn och två år senare kom hans bröder Christoph och Nutin. År 1862 grundade de tre bröderna en chokladtillverkning, vid Sortedams Mølle, som grundades på de senaste teknikerna från Paris. Bröderna sålde sina produkter från en butik i stan, och chokladen blev snabbt berömd och eftertraktad för sin överlägsna kvalitet. År 1865 flyttades fabriken till Niels Hemmingsens Gade. Efter Christophs död 1897 återvände Bernhard till Schweiz, medan Christophs änka och son Fritz fortsatte fabriken. År 1901 utvidgades chokladfabriken återigen med en ny byggnad vid Hørsholmsgade 20, varigenom fabriken blev den största i Norden. Byggnaden ritades av arkitekten Ludvig Knudsen.
 
Rörelsen expanderade och 1873 anlades en fabrik i Malmö och 1896 en i Kristiania (Oslo). Malmöfabriken flyttades 1901 till Ljungsbro (Malfors) utanför Linköping och ett 30-tal familjer flyttade med från Malmö. Cloetta kom att dominera den lilla orten när verksamheten byggdes ut. Företaget utvecklade orten och stod även för planeringen av den. Förebilden var Cadbury i England och samhället Bournville. Cloetta stod i kontakt med Cadbury och följde efter bolagets sociala ambitioner och planeringsideal. Bland annat planterades 500 äppelträd och skördarna kunde användas för den egna tillverkningen. Under första världskriget tillverkade bolaget äppelmos då kriget stoppade import av råvaror. Familjen Cloetta sålde rörelsen 1917 till det då nybildade Svenska Chokladfabriks AB med familjen Svenfelt som huvudägare. Familjen Svenfelt äger fortfarande stora aktieposter. Bolaget fick en stor framgång med Five o'clock kex-choklad som började säljas 1921 och 1938 bytte namn till Kexchoklad. 1928 lanserades Tarragona, en mjölkchoklad med rostade hasselnötter. Cloetta har tillverkat skumjultomtar sedan 1934, men det var först på 1960-talet som produkten började likna 2000-talets Juleskum.

”Tag det rätta – tag Cloetta” var en slogan med stor genomslagskrft som lanserades 1921.

Cloettas engagemang i utvecklingen av Ljungsbro visade sig bland annat i att företagets arkitekt Henry Fraenkel ritade en rad hus. Bland hans mest kända byggnader hör kommunhuset från 1948. På 1950-talet följde en centrumbildning med det vinkelbyggda huset Theobroma. 1971 förvärvades Choklad AB Thule i Stockholm med produkter som Tulo, Mums-mums, Mellanmål och Romerska bågar. Varumärken såsom Plopp införlivades därmed i Cloettas sortiment jämte Center. Cloettas Kexchoklad sålde mycket bra och 1971 ökade försäljningen med 68 procent.

Från 1980-talet och framåt förvärvade Cloetta en rad livsmedelsföretag. I samband med att man köpte upp konkurrenten Candelia AB 1998 skapades Sveriges största choklad- och konfektyrkoncern. Denna roll stärktes ytterligare genom att Cloetta år 2000 fusionerade med finländska Fazer-bolagens konfektyrtillverkning (Fazer konfektyr) och bildade  Cloetta Fazer AB. År 2007 köptes Karamellpojkarna i Alingsås. 

Efter flera års juridiska tvister mellan Cloetta Fazers två storägare, Svenfelt-Trotzigs familjebolag Malfors Promotor och finländska familjeägda Karl Fazer, tillkännagavs i juni 2008 att Cloetta Fazer skulle delas upp. Cloetta blev under slutet av 2008 återigen ett självständigt bolag som noterades på Stockholmsbörsen 8 december 2008. I december 2011 tillkännagavs att Cloetta och Leaf går samman till ett bolag.

Under 2014 förvärvade Cloetta två nya företag, svenska Nutisal och det irländska företaget The Jelly Bean Factory. År 2015 köptes den nederländska konfektyrtillverkaren Locawo, mest kända för sin fudge Lonka. År 2017 köpte Cloetta lösviktsgodisföretaget Candyking.

Bilder

Referenser

Vidare läsning

Externa länkar 

Officiell webbplats

 
Företag bildade 1862
Företag bildade 1984
Företag upplösta 2000
Företag bildade 2008
Godis
Företag listade på Stockholmsbörsen (mid cap)